Dit is de wereldranglijst van november 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 19 november 1997.

Mannen 11